Le Prélot steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Maîche im Département Doubs, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Damprichard im Département Doubs, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Champlitte im Département Haute-Saône, Frankreich